

Geografia 
 Caldogno –  comune italiano della provincia di Vicenza in Veneto

Persone 
 Francesco Bernardino Caldogno (1497–...) – letterato e scacchista italiano 
 Francesco Caldogno (...–1608) – funzionario e militare italiano 
 Francesco Caldogno (...–1638) – funzionario e militare italiano, nipote del precedente
 Nicola Caldogno (...–...) – storico ed epigrafista italiano

Storia di famiglia 
 Caldogno (famiglia) – famiglia nobile vicentina legata al comune di Caldogno nella provincia di Vicenza